Jerzy Wierzbicki (1906-1994) – architekt
 Jerzy Wierzbicki (1925-1951) – żołnierz AK/NZW, więzień stalinowski